Dette er en oversigt over USA's delstater efter fertilitetsrate.

Kilder 

 
Fødselsrate